Tacheles bzw. Tachles steht für:

 Tachles, jüdische Wochenzeitung in der Schweiz
 Tacheles (Sendung), Fernsehtalkshow im NDR (1999–2014)
 Tacheles (Selbsthilfeorganisation), deutsche Selbsthilfeorganisation für sozial Benachteiligte und Arbeitslose
 Kunsthaus Tacheles, ehemaliges Veranstaltungszentrum in Berlin

Siehe auch:
 Tachallus, ein Terminus technicus der islamischen Literatur
 Tacheless, deutsche Punkband